TTLL12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 644 амінокислот, а молекулярна маса — 74 404.

Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки